Darnell Harris (n. 1986) – cestista statunitense
 Darnell Antonio Harris (n. 1992) – cestista statunitense